15-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2006—2007 годах с участием 13 клубов. Чемпионом впервые стал ФК «Хазар-Ленкорань».

Детали чемпионата 
 Открытие чемпионата состоялось 5 августа 2006 года матчем «Карабах» — «Карван», завершившимся со счётом 1:1.
 Первая часть чемпионата проходила с 5 августа по 9 декабря 2006 года.
 Вторая часть чемпионата проходила с 11 февраля по 23 мая 2007 года.
 «Гилан», представлявший ранее город Ханлар, изменил место своей дислокации на Габалу.
 Агдамский «Карабах» проводил свои домашние матчи в посёлке Сураханы близ Баку.
 Закатальский «Симург» проводил свои домашние матчи в Кахи.
 Кусарский «Шахдаг» проводил домашние игры в Кубе.
 ФК «Гянджа» отказался от участия в чемпионате из-за финансовых трудностей.

Итоговая таблица

Результаты 

 Жирным шрифтом выделен матч, в котором был зафиксирован технический результат.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Текущий чемпионат Азербайджана по футболу
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Источники 
 Книга «Нефтчи-70, Незабытое прошлое, 1937—2007». ISBN 9952-8074-2-1

Чемпионат Азербайджана по футболу
Азербайджан
Азербайджан
Спорт в Азербайджане в 2007 году
Спорт в Азербайджане в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007